Jumbo, híres cirkuszi elefánt
Jumbo Jet, a Boeing 747 repülőgép beceneve
Jumbo, 1962-es filmmusical Doris Day, Stephen Boyd és Jimmy Durante főszereplésével
Jumbo (1968), a Bee Gees dala
Jumbo Carnation, egy kitalált Marvel Comics szereplő